La palabra runa puede referirse a:

 uno de los alfabetos rúnicos germánicos, o cualquiera de sus caracteres; así como algunas de sus variantes:
 las runas germánicas o futhark antiguo, la forma más antigua del alfabeto rúnico, usado para escribir en protonórdico por las tribus germánicas;
 las runas escandinavas o futhark joven, una forma reducida del anterior, con sólo 16 caracteres, con variedades más simplificadas como las runas de Hälsinge;
 las runas anglosajonas o futhorc, usadas por los anglosajones y los frisones desde el  hasta mediados del ;
 las runas cifradas o runas crípticas, símbolos crípticos que sustituyen a las letras del alfabeto rúnico en las inscripciones, con el objeto de ocultar total o parcialmente el contenido del texto a los no iniciados en su decodificación; o
 las runas ligadas, caracteres que se producen al enlazar dos o más runas por medio de un trazo compartido; o a
 otros alfabetos (o sus caracteres) de aspecto similar a los anteriores pero no necesariamente relacionados con ellos:
 las runas eslavas, el sistema de escritura hipotético que habrían usado los pueblos eslavos antes de su cristianización;
 las runas húngaras, escritura antigua del húngaro usada antes que el alfabeto latino, hasta el ;
 las runas túrquicas de las inscripciones de Orjón, representación de lenguas turcas de la rama altaica; o
 las runas enanas o cirth, una escritura ficticia creada por el filólogo y escritor J. R. R. Tolkien para ambientar las historias de su legendarium; o a
 el runa simi, o quechua sureño, una lengua indígena de Sudamérica empleada por unos siete millones de personas en el sur del Perú;
 el hatun runa, la denominación de la clase social del pueblo trabajador en el antiguo imperio Inca;
 las runas armanen, un conjunto de runas ideadas como oráculos  en 1902 por el ocultista y místico regeneracionista del paganismo germánico Guido von List;
 la freguesia de Runa, en Torres Vedras (Portugal);
 el río Runa, antigua denominación del río Arga, que cruza la ciudad de Pamplona; o a
 Runa (2003), novela del escritor argentino Rodolfo Fogwill.
 Runa, revista académica antropológica argentina.